Ма́лый Ке́мчуг — топоним в России.
 Малый Кемчуг — река в России, левый приток Кемчуга. 
 Малый Кемчуг — река в России, правый приток Кемчуга.
 Малый Кемчуг  — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.